Young America – imbarcazione 
 Young America – movimento politico e culturale del XIX secolo

Film
Young America – film del 1918 diretto da Arthur Berthelet
 Young America – film del 1932 diretto da Frank Borzage
Young America – film 1942 diretto da Louis King